О може да се односи на:

 О (ћириличко), осамнаесто слово ћирилице
 О (латиничко), петнаесто слово латинице
 ознака за обим
 Хемијска ознака за кисеоник
 Ознака за аминокиселину пиролизин
 AB0 систем крвних група
 О (Атлантски Пиринеји), насељено место у Француској, у департману Атлантски Пиринеји
 О (Жиронда), насељено место у Француској, у департману Жиронда
 О (Сома), насељено место у Француској, у департману Сома

Види још 
 Списак чланака који почињу са „О“

Скраћенице и слова